USS Saratoga est le nom de plusieurs bâtiment de l'US Navy :

 Saratoga I, chaloupe lancée le  et utilisée pendant la guerre d'indépendance contre les Anglais.

 Saratoga II, corvette lancée le 

 Saratoga III, corvette lancée le 

 USAT Saratoga, Lancé en  et utilisé par l'US Army, puis repris par l'US Navy comme navire hôpital pendant la Première Guerre mondiale (rebaptisé USS Mercy AH-4).

 USS Saratoga (CC-3), croiseur. Le projet fut abandonné en 1922 et le navire fut reconverti en porte-avions CV-3.

 , ancien porte-avions de la marine américaine de la classe Lexington, le deuxième porte-avions construit aux États-Unis,

 , porte-avions de la classe Forrestal, lancé en 1955.

Voir aussi 
 USS Saratoga, vaisseau de l'univers Star Trek sur lequel voyageait la famille de Benjamin Sisko, ayant été détruit par les Borgs durant la bataille de Wolf 359.
 USS Saratoga (SCVN-2812) : vaisseau de classe John F. Kennedy, de l'univers Space 2063'' (Space : Above and Beyond). 

Saratoga